Endoramularia är ett släkte av svampar. Endoramularia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Endoramularia